Teiler bezeichnet:

 eine Schaltungsart passiver Bauteile in der Elektronik, siehe Spannungsteiler und Stromteiler
 eine elektronische Schaltung, siehe Frequenzteiler
 in der Algebra eine Beziehung zwischen ganzen Zahlen, siehe Teilbarkeit
 in der Bruchrechnung, siehe unter Bruchrechnung #Teiler
 beim Kartenspiel – speziell beim Bridge – den Kartengeber
 eine Einheit beim Sportschießen, siehe Teilerwertung
 ein Bauwerk in Gewässern, siehe Stellfalle
 ein Schneidegerät, siehe Käseteiler
 Bürger einer Teilsame (Korporationsgemeinde), siehe Korporationsgemeinde#Teilsame

Siehe auch:
 Theiler
 Teyler
 Tyler
 Tylor